Moresby ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Moresby (1439–1499), englischer Ritter
 Elizabeth Louisa Moresby (1862–1931), britische Schriftstellerin
 Fairfax Moresby (1786–1877), britischer Admiral
 John Moresby (1830–1922), britischer Konteradmiral und Erforscher Neuguineas
 Robert Moresby (1795–1854), britisch-indischer Kapitän und Kartograf

Moresby ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Moresby (Cumbria), Ort in England
 Moresby (Queensland), Ort in Australien
 Moresby (Western Australia), Ort in Australien
 Kurzform für Port Moresby, Hauptstadt von Papua-Neuguinea
 Moresby Island, Insel der Haida Gwaii, British Columbia, Kanada

Moresby ist der Name folgender Schiffe:
 HMS Moresby, britischer Zerstörer der Admiralty M-Klasse im Ersten Weltkrieg
 HMAS Moresby, zwei australische Schiffe
 HMCS Moresby (MSA 112), kanadisches Minensuchschiff der Anticosti-Klasse